Zorba (řecky: Ζορμπά) může znamenat:

Umění a zábava 
 Zorba (comics), fiktivní postava z komiksů Marvel
 Řek Zorba, novela autra Nikose Kazantzakise z roku 1946
 Sirtaki, řecký tanec běžně nazývaný Zorba
 Řek Zorba (film), film z roku 1964 založený na novele
 Zorba (muzikál), muzikál založený na novele a filmu
 Zorba's Dance, píseň od Mikise Theodorakise zahrnutá ve filmu
 Zorba Hutt, postava Star Wars Legends

Další použití 
 Buddha Zorba, Oshův koncept vzniklý částečně díky Kazantzakisově románové postavě
 Zorba (pes), největší pes na světě, který je již mrtev.
 Zorba (XQuery procesor), open source implementace dotazovacího/programovacího jazyka XQuery
 Sorik, město v Arménii dříve nazývané Zorba
 Přezdívka Petera Metropola (* 1944), australský hráč a administrátor fotbalu
 Zorba (počítač), přenosný počítač založený na CP/M z roku 1983
 Zorba (šrot), souhrnné označení pro drcený a předupravený neželezný kovový šrot.